Københavns Lufthavn Station kan referere til:
 Københavns Lufthavn Station (Øresundsbanen) − en jernbanestation indviet i 1998 (tidligere Københavns Lufthavn, Kastrup Station)
 Københavns Lufthavn Station (metroen) − en metrostation indviet i 2007 (tidligere Lufthavnen Station)